

Ґрабкув — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґрабкув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабкув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабкув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства